Joanna Sabaudzka, ,  (Chambery, 16 lipca 1392 – Casale, styczeń 1460) była hrabianką z domu sabaudzkiego.

Życiorys 
Była córką, pogrobowcem, Amadeusza VII Sabaudzkiego, hrabiego Sabaudii, Aosty i Moriany zwanego Czerwonym Hrabią i Bony Berry, córki Jana, księcia Berry.

Miał dwoje starszego rodzeństwa: Bonę, która wyszła za Ludwika Sabaudzkiego i Amadeusza późniejszego księcia Amadeusza VIII zwanego Pokojowym, który później został antypapieżem Feliksem V.

Potomstwo 
W dniu 24 kwietnia 1411 wyszła za Jana Jakuba Paleologa (1395-1445). W 1414 roku stała się hrabiną Acqui, a po śmierci swego teścia Teodora II Paleologa w 1418 stała się margrabiną Monferrato.

Urodziła siedmioro dzieci:
 Jan IV Paleolog (Casale, 24 czerwca 1413 - Casale, 29 stycznia 1464), który ożenił się z Małgorzatą Sabaudzką;
 Sebastian Otton (Casale, 16 czerwca 1419 - Casale, 15 kwietnia 1419);
 Wilhelm VIII Paleolog (Casale, 19 lipca 1420 - Casale, 1483), który poślubił Marię Foix, a następnie Elżbietę Marię Sforza;
 Bonifacy III Paleolog (Casale, 13 czerwca 1424 - Casale, 31 stycznia 1494), który ożenił się z Orvietana Campo-Fregoso, Heleną Brosse-Penthiévre, a później z Marią Raska;
 Teodor (Casale, 14 sierpnia 1425 - Casale, 21 stycznia 1481), biskup Casale;
 Izabela Paleolog (Moncalvo, 7 września 1427 - Manta, 1475), z którą ożenił się Ludwik Vasto markiz Saluzzo;
 Amadea Paleolog (3 sierpnia 1429 - Nikozja, 13 września 1440), która wyszła za mąż za Jana II Lusignano, króla Cypru.

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Zmarli w 1460
Urodzeni w 1392
Ludzie urodzeni w Chambéry